user-generated content – treść tworzona przez użytkownika
 Uppsala General Catalogue – katalog astronomiczny